Turniej kwalifikacyjny w curlingu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 odbył się między 5 a 10 grudnia 2017 w czeskim Pilźnie.

W turnieju udział mogły wziąć reprezentacje, które wystąpiły na mistrzostwach świata w 2014 i 2015 roku lub zdobyły mniej punktów kwalifikacyjnych podczas mistrzostw świata w 2016 i 2017. Do rozgrywek dopuszczonych było 8 drużyn kobiecych i męskich. Z udziału zrezygnowała żeńska reprezentacja Norwegii. Do turnieju olimpijskiego zakwalifikowały się dwie najlepsze drużyny każdej płci.

Pierwsze miejsce w turnieju zajęły Chinki (Wang Bingyu), w drugim meczu kwalifikacyjnym Dunki (Madeleine Dupont) pokonały Włoszki (Diana Gaspari). Wśród mężczyzn najlepsi byli Włosi (Joël Retornaz). Z drugiego miejsca do turnieju olimpijskiego awansowali Duńczycy (Rasmus Stjerne), którzy zwyciężyli nad gospodarzami (Jiří Snítil).



Format zawodów 
Drużyny rywalizowały w systemie każdy z każdym. Dwie najlepsze reprezentacje zagrały pierwszy mecz o awans do turnieju olimpijskiego. Przegrany tego pojedynku walczył o promocję z zespołem sklasyfikowanym na trzecim miejscu po rundzie grupowej.

Kwalifikacje 

 W przypadku Wielkiej Brytanii uwzględniane są jedynie występy Szkotów, co wynika z porozumienia między szkocką, angielską oraz walijską federacją.

Kobiety

Reprezentacje

Faza grupowa 

Wszystkie godziny podane są w czasie środkowoeuropejskim (CET).

Sesja 1. 
5 grudnia 2017; 15:00

Sesja 2. 
6 grudnia 2017; 8:00

Sesja 3. 
6 grudnia 2017; 16:00

Sesja 4. 
7 grudnia 2017; 9:00

Sesja 5. 
7 grudnia 2017; 19:00

Sesja 6. 
8 grudnia 2017; 19:00

Sesja 7. 
9 grudnia 2017; 9:00

Play-off

1. mecz kwalifikacyjny 
9 grudnia 2017; 19:00

2. mecz kwalifikacyjny 
10 grudnia 2017; 12:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Faza grupowa 

Wszystkie godziny podane są w czasie środkowoeuropejskim (CET)

Sesja 1. 
5 grudnia 2017; 20:00

Sesja 2. 
6 grudnia 2017; 12:00

Sesja 3. 
6 grudnia 2017; 20:00

Sesja 4. 
7 grudnia 2017; 14:00

Sesja 5. 
8 grudnia 2017; 9:00

Sesja 6. 
8 grudnia 2017; 19:00

Sesja 7. 
9 grudnia 2017; 13:30

Play-off

1. mecz kwalifikacyjny 
10 grudnia 2017; 8:00

2. mecz kwalifikacyjny 
10 grudnia 2017; 16:00

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Przypisy 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
2017 w curlingu
2017 w Czechach
Curling w Czechach
Sport w Pilźnie
Kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018